Les Comptes économiques de la sylviculture (CES) sont une statistique économique de synthèse, dont l'objectif principal est l'analyse du processus de production et de la génération du revenu primaire de la sylviculture. Les CES forment un ensemble comptable cohérent, adapté à la nature particulière de la branche d'activité sylvicole. Les CES constituent donc un compte satellite aux Comptes nationaux (CN), selon l'optique des activités économiques. Les CES reprennent ainsi les concepts de base qui régissent le cadre central des CN (concept intérieur, séquence comptable, limite de la production, concepts de valorisation, etc.). Les principes méthodologiques sur lesquels se fondent les CES sont harmonisés au niveau européen (Eurostat), permettant des analyses comparatives avec plus de 30 pays.

Historique 
Jusqu'en , il n'existait pas de système cohérent permettant de décrire la sylviculture selon une approche macroéconomique, de l'analyser et de la relier aux comptes nationaux. Il n'a donc pas été possible de faire des analyses fondées sur l'importance du secteur forestier suisse par rapport à l'ensemble de l'économie suisse, ni d'établir des comparaisons internationales. C'est pourquoi l'Office fédéral de la statistique (OFS) a élaboré un cadre méthodologique pour créer des Comptes économiques de la sylviculture (CES) pour la Suisse, qui vise à décrire la performance économique du secteur forestier en Suisse. L'OFS a donc introduit les CES en , avec des séries chronologiques commençant en 1990 (OFS 2021b). Les CES ont ensuite été élargis et révisés à plusieurs reprises afin de tenir compte de l’actualisation des standards méthodologiques. Les CES sont compilés chaque année.

Méthodologie

Le modèle de CES 
Les comptes économiques de la sylviculture (CES) se basent sur la méthodologie d’Eurostat et décrivent le processus de production, le revenu primaire ainsi que des éléments d’accumulation et de patrimoine de la branche Sylviculture. Les CES modélisent la sylviculture suisse selon quatre domaines: entreprises forestières publiques, forêt privée, entreprises de services forestiers et entreprises de pépinières forestières.

Domaine "Entreprises forestières publiques" 
Le domaine des entreprises forestières publiques (y compris les petites structures de forêt publique) est le noyau de l’ensemble du modèle; son poids économique est prédominant. Ces unités produisent du bois sur pied, du bois brut, des services forestiers et des activités secondaires non sylvicoles non séparables, comme la transformation du bois ou la construction (dessertes forestières, ouvrages de protection).

Domaine "Forêt privée" 
Avec la forêt privée, il s’agit principalement de petites unités de production). Ces unités produisent avant tout du bois sur pied et du bois brut, dont une part est destinée à l’autoconsommation des ménages (surtout du bois d’énergie).

Domaine "Entreprises de services forestiers" 
Le domaine des entreprises forestières publiques (y compris les petites structures de forêt publique) est le noyau de l’ensemble du modèle; son poids économique est prédominant. Ces unités produisent du bois sur pied, du bois brut, des services forestiers et des activités secondaires non sylvicoles non séparables, comme la transformation du bois ou la construction (dessertes forestières, ouvrages de protection).

Domaine "Entreprises de pépinières forestières" 
Bien que la majeure partie de la production du domaine des «entreprises de pépinières forestières» soit écoulée en dehors de la branche, son évaluation au sein du modèle CES est indispensable pour garantir la cohérence et la couverture exhaustive des activités sylvicoles.

Limites 
La couverture des activités sylvicoles est soumise à des limites. Les activités suivantes ne sont pas comprises dans les CES:

 La production de sapins de Noël sur la surface agricole utile (enregistrée dans les CEA).
 L’exploitation du bois en dehors de la surface forestière (vignes, cultures fruitières, jardins, parcs, bords de route, etc.).
 La cueillette de fruits, de champignons et de châtaignes en forêt.

Depuis , les stocks de bois sur pied et la croissance naturelle des forêts sont enregistrés en termes monétaires, pour autant que leur valeur économique soit positive, ce qui représente ainsi un compte d’actifs (stocks de ressources naturelles) selon la comptabilité environnementale. Cette évaluation a été consolidée en 2020 et le processus de production de bois sur pied est depuis comptabilisé dans le compte de la branche sylviculture et par conséquent reprise par les Comptes nationaux (OFS 2021b).

En outre, la multifonctionnalité de la forêt n’est que partiellement évaluée par les CES, puisque ce cadre comptable se concentre sur la production économique selon la frontière de production définie par les Comptes nationaux, en particulier les activités liées à l’exploitation de bois et la production marchande d’autres biens et services. Néanmoins, les CES dépeignent les flux monétaires effectifs (coûts de production et contributions du secteur public) en relation avec les services hors marché au bénéfice de la collectivité (maintien des services de protection de la forêt, promotion de la biodiversité, entretien des sentiers naturels, etc.), qui sont ainsi inclus dans la formation du revenu primaire (revenu des facteurs, revenu d’entreprise) de la branche Sylviculture (cf. tableau 1).

En revanche, les services hors marché de protection, de loisirs et de biodiversité ne sont pas pris en compte dans la valeur de la production, la valeur ajoutée brute ou les actifs (accumulation et patrimoine). Les atteintes à l'écosystème forestier (détérioration de la qualité des eaux souterraines ou du sol, réduction de la biodiversité, de la surface forestière, etc.) - qu'elles soient causées par l'exploitation du bois ou par d'autres activités ou phénomènes - n'entrent pas non plus dans le calcul des CES. La prise en compte statistique des services écosystémiques forestiers ne fait pas partie des CES, mais des comptes des écosystèmes (SEEA-EA) des Comptes environnementaux des Nations unies (SEEA).

Sources de données 
Les Comptes économiques de la sylviculture (CES) utilisent en particulier les sources de données suivantes :

Statistique forestière suisse (OFS), Recensement des entreprises du secteur primaire (OFS), Statistique structurelle des entreprises STATENT (OFS), Réseau d'exploitations forestières (REF) de la Suisse (OFS, OFEV), Indices des prix à la production (OFS), Indice des prix à la consommation (OFS), Statistique des prix du bois brut (OFS, ForêtSuisse), Inventaire Forestier National suisse (IFN) (WSL), Statistique suisse sur la construction et les logements (OFS), Indices des prix des moyens de production agricole (Agristat, USP), Statistiques des finances publiques (AFF), Chiffres-clé de l'Association suisse des entrepreneurs forestiers (ASEFOR)

Séquence comptable des CES 
Les informations compilées par le modèle CES sont structurées dans une séquence comptable. Cette séquence comprend toutes les transactions, du processus de production à la formation du revenu primaire, auxquelles s’ajoutent des éléments d’accumulation et de patrimoine.

Le compte de production décrit le processus de production de biens et de services de la branche Sylviculture. Il contient du côté des ressources la production et du côté des emplois la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée brute (aux prix de base) est obtenue par le solde entre la production et la consommation intermédiaire. Si l’on déduit la consommation de capital fixe (amortissements) de la valeur ajoutée brute, on obtient la valeur ajoutée nette (aux prix de base).

Le compte d'exploitation décrit la répartition de la valeur ajoutée entre la rémunération des salariés et les impôts sur la production moins les autres subventions. Le solde est appelé excédent d'exploitation (pour les sociétés) ou revenu mixte (pour les ménages producteurs, qui comprend encore la rémunération de l'emploi indépendant non-salarié). Si l'on déduit de la valeur ajoutée nette aux prix de base uniquement les autres impôts sur la production et que l'on ajoute les autres subventions, on obtient le revenu des facteurs (valeur ajoutée nette au coût des facteurs).

Le compte du revenu d’entreprise décrit la répartition des revenus de la propriété (loyers et intérêts, à payer et à recevoir) entre les unités de production forestière et les autres agents économiques (notamment les propriétaires fonciers, les intermédiaires financiers, les ménages, les unités de production exploitant du terrain). Le solde (revenu d’entreprise, brut ou net après déduction de la consommation de capital fixe) correspond au revenu primaire issu du processus de production.

Afin de représenter le processus de production de manière aussi complète que possible, les éléments du compte de capital et du compte de patrimoine sont évalués. L'accent est mis sur l’évolution et le bilan des actifs productifs (stock de capital productif). Cela se fait par le biais de la formation brute de capital fixe, de la consommation de capital fixe, de la variation des stocks et de la valorisation des actifs productifs.

Litérature 
OFS (2021a) Comptes économiques de la sylviculture (CES). Fiche signalétique –Enquêtes / statistique. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 2p.

OFS (2021b) Les comptes économiques et satellites du secteur primaire: méthodes. 07 Agriculture et sylviculture. 4ème édition. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 115 p.[MFB1] 

OFS (2016) Actualités OFS – 07 Agriculture et sylviculture. Regards sur l'économie primaire suisse. L’évaluation économique du stock de bois sur pied de la Suisse. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 4 p.

OFS (2011) Actualités OFS – 07 Agriculture et sylviculture. Regards sur l'économie primaire suisse. Dossier spécial « Comptes économiques de la sylviculture ». Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 4 p.

Résultats détaillés des Comptes économique de la sylviculture (CES) 
Comptes économiques de la sylviculture (CES) selon le domaine de la sylviculture et le poste comptable. PxWeb (admin.ch)

Comptes économiques de la sylviculture (CES), stocks de bois sur pied (bilan). PxWeb (admin.ch)

Résultat détaillés des Comptes (régionaux) des branches du secteur primaire 
Comptes des branches du secteur primaire selon la branche, le secteur institutionnel et le poste comptable - 1990-2019 | Tableau | Office fédéral de la statistique (admin.ch)

Comptes régionaux des branches du secteur primaire selon le canton, la branche, le secteur institutionnel et le poste comptable - 2008-2019 | Tableau | Office fédéral de la statistique (admin.ch)

Notes et références

Liens externes 

 Réseau d'exploitations forestières (REF)
 Statistique forestière suisse (FS)

Économie en Suisse